

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Kczewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo 
 Kczewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica